Спата — довгий двосічний меч.
 Спата — місто в Греції, ном Східна Аттика.